Фасція — термін, що має кілька значень:
 Фасція — у анатомії, сполучно-тканинні оболонки (плівки), що огортають окремі групи м'язів, органи, порожнини тіла.
 Фасція — у Стародавньому Римі: пучок пруття з сокиркою — атрибут влади.
 Фасція — пояс, частина одягу священнослужителів та семінаристів латинського обряду Римсько-католицької та англіканської церков.

Див. також 
 Файша